Уйгуры в Турции — граждане Турции уйгурского происхождения

История 
Связь между турецким народом и уйгурами имеет долгую историю. Обе группы говорят на тюркском языке, и эти две группы имеют значительные этнические и культурные связи.

Поскольку Турция является тюркской страной, уйгуры в значительной степени смогли интегрироваться в турецкое общество. Турция была домом для значительного числа уйгуров на Ближнем Востоке, спасающихся от конфликта в Синьцзяне. Часто уйгуры, желающие мигрировать в Европу и США, выбирают Турцию в качестве транзитного пункта. Турция обеспокоена положением уйгуров, хотя и подвергается критике за беспомощность.

После гражданской войны в Сирии уйгуры участвовали в нескольких джихадистских батальонных группах, некоторые из которых, как полагают, связаны с турецким правительством. Частично им способствовали уйгуры в Турции, особенно Исламская партия Туркестана в Сирии. В 2017 году агентство Рейтер от слов изгнанников и правозащитных групп сообщило, что уйгуры избежали нарушений прав человека со стороны Китая, бежав в Турцию. В то время посол Сирии в Китае заявил, что до 5000 уйгуров участвуют в гражданской войне в Сирии, сославшись на сирийскую статистику о жертвах и военнопленных, захваченных Сирией. Посол заявил, что большинство уйгурских боевиков в регионе сражались «под собственными знаменами» сепаратизма, при этом добавив, что меньшинство воевало на стороне ИГИЛ.

Демография и расселение 
 Стамбул — 120 000
 Анталья — 40 000
 Анкара — 20 000
 Аланья — 10 000
 Кайсери — 5 000
 Бурса — 1 000
 Другие города — 4 000

Оценка количества уйгуров, проживающих в Турции, различается в разных источниках. В 2018 году The Economist сообщил, что в Турции проживает более 10 000 уйгуров. По оценкам «Голоса Америки», в Турции проживает более 200 000 уйгуров, основанных на уйгурских правозащитных группах, из которых 150 000 являются беженцами. В 2021 году токийский англоязычный новостной онлайн-журнал Nikkei Asia и онлайн-издание новостей Coda Story сообщили, что в Турции проживает 200 000 уйгуров, а Nikkei Asia сообщила, что диаспора является «самой большой за пределами Центральной Азии».

См. также 
 Уйгурская диаспора
 Уйгуры в Узбекистане

Примечания 

Уйгурская диаспора
Народы Турции